„Форд Транзит Кънект“ (Ford Transit Connect) с пътнически вариант „Форд Турнео Кънект“ (Ford Tourneo Connect) е модел баничарки на американската компания „Форд“, произвеждани от 2002 година.

Създаден е като по-голяма алтернатива на спрения от производство „Форд Къриър“. Двете поколения на „Транзит Кънект“ са базирани съответно на първото и второто поколение на популярния среден автомобил „Форд Фокус“. Предлага се и с удължена база, дава възможност за 7 места за пътници.

Бележки 

Транзит Кънект
Многофункционални автомобили